hrabstwo Emmet (ang. Emmet County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Emmet (ang. Emmet County) w USA, w stanie Michigan